Les termes musée national ou musées nationaux peuvent se référer à :

 Musée national : en France, tout musée se trouvant sous la tutelle du Service des Musées de France ;
 Musée national afghan de Kaboul (Afghanistan) ;
 Musée national historique (Albanie) ;
 Musée national germanique (Allemagne) ;
 Musée national de Bangkok ;
 Musée national de Bahreïn ;
 Musée national du Bangladesh ;
 Musée national du Bardo (Algérie) ;
 Musée national du Bardo (Tunisie) ;
 Musée national de Belgrade (Serbie) ;
 Musée national de Beyrouth ;
 Musée national de Bosnie-Herzégovine ;
 Musée national du Botswana ;
 Musée national du Brésil ;
 Musée national du Burkina Faso ;
 Musée national du Cameroun ;
 Musée national du Cambodge ;
 Musée national de Chine ;
 Musée national de Colombie ;
 Musée national de Corée ;
 Musée national du Costa Rica ;
 Musée national de Damas ;
 Musée national du Danemark ;
 Musée national d'Écosse ;
 Musée national d'Éthiopie ;
 Musée national de Finlande ;
 Musée national géorgien ;
 Musée national de Gitega, au Burundi ;
 Au Japon, l'un des trois musées nationaux (situé chacun dans une capitale historique du pays) :
 Musée national de Tokyo ;
 Musée national de Kyoto ;
 Musée national de Nara.
 Musée national de Jogja (Indonésie)
 Musées nationaux du Kenya ;
 Musée national du Mali ;
 Musée national (New Delhi), en Inde ;
 Musée national du Nigeria ;
 Musée national du Tchad ;
 Musée national du Palais (République de Chine, Taïwan) ;
 Musée national des instruments de musique de Rome (Italie)
 Musée national de Prague (République tchèque) ;
 Musée national de Taïwan ;
 Musée national de Varsovie.

Voir aussi 
 Musée national d'histoire naturelle